Терминал Астафьева — российская компания специализирующаяся на перевалке сыпучих грузов.  В 2018 году терминал вышел на перевалку 2,9 млн тонн угля в год. Штаб-квартира — в Находке. Терминал создан в 2011 году и к настоящему времени располагает высокотехнологичной портовой и производственной инфраструктурой.

История 
Терминал по перевалке сыпучих грузов на Мысе Астафьева  был создан в советские годы, для обеспечения  предприятий по добыче и переработке рыбы, а также жилого микрорайона энергией.

После распада Советского Союза, терминал был полностью разрушен, а на его территории осуществлялась скупка и отгрузка чёрного лома на экспорт в азиатские страны. Терминал был полностью реконструирован в 2010 году.

Компания  АО «Терминал Астафьева»  названа в честь Якова Астафьева, штурмана корабля Военно-Морского Флота Российской империи «Америка»..

Деятельность 

Предприятие производит  выгрузку сыпучих грузов с железнодорожных вагонов и их погрузку на корабли. Отгрузку груза производится с помощью кранов-манипуляторов. С июля 2019 года погрузка угля в трюм производится при помощи телескопической судопогрузочной машины Telestak. В декабре 2019 года введена в эксплуатацию конвейерная линия закрытого типа, произведенная по индивидуальному заказу АО «Терминал Астафьева» в Республике Корея компанией UtilTech.Терминал имеет выход на железнодорожную станцию "Мыс Астафьев".

Экология 
Терминал использует современные технологии для защиты окружающей среды: орошение водяной пылью складов и мест разгрузки угля, применяет специальные пологи по всей длине причала, чтобы исключить загрязнение акватории.В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов высотой до 23 метров со стороны моря, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия.

Ранее в рамках выполнения поручения президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля на «Терминале Астафьева» начали работать:

- конвейерная линия закрытого типа для погрузки на суда;

- центр управления экологической безопасностью;

- сертифицированная лаборатория.

Планы модернизации 
В настоящее время «Терминал Астафьева» реализует четвертый этап программы модернизации терминала — строительство полностью закрытого навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Завершение этапа запланировано на лето 2021 года. 

Уже выполнены уникальные конструкции капителей и опор навеса, началась сборка металлоконструкций навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта, изготовленных по индивидуальному заказу мировым лидером по производству объемных конструкций испанской компанией Gaptek. Партнерами по проекту выступают и другие признанные лидеры отрасли — Marubeni Corporation и Schade Lagertechnik. 

В январе 2021 года проект получил высокую оценку общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». В результате компания и организация подписали «Зеленую декларацию», которая обеспечивает доступ независимых экспертов на производственную площадку порта, а также оказание содействия в проведении экспертных оценок результатов программы по переходу на защищенный тип перевалки. .

Работы по проектированию ковейерной системы выполняет корейская компания.

Модернизация жд станции 
Модернизацией станции Мыс Астафьева займется новая управляющая компания. Сотрудничество портов Приморского края и РЖД по реконструкции станции в Находке станет пилотным проектом для России.

Инициатива о проведении совместных работ предприятиями в 2019 году была представлена директору—председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову. И была одобрена и поддержана руководством российских железных дорог. В настоящий момент создана управляющая компания, которая займется коллективным запросом предприятий, примыкающих к одной станции на проведение ее реконструкции.

Источники 

Предприятия Приморского края
Компании Находки
Водный транспорт Приморского края